Molengraaff is een Nederlandse familienaam, oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Brabant. Enkele bekende personen met deze achternaam zijn:
Arnold Molengraaff (1753-1822), Nederlands politicus ten tijde van de Bataafse Republiek;
Willem Leonard Pieter Arnold Molengraaff (1858-1931), Nederlands jurist;
Gustaaf Adolf Frederik Molengraaff (1860-1942), Nederlands geoloog en mijnbouwkundige;
Gerard Johan Hendrik Molengraaff, Nederlands geoloog.

Enkele vernoemingen zijn:
Molengraaff Instituut, de disciplinegroep privaatrecht binnen de rechtenfaculteit van de Universiteit Utrecht, genoemd naar de jurist W.L.P.A. Molengraaff.